Esistono più comuni francesi con questo nome

Boisemont – Eure
Boisemont – Val-d'Oise